Hofer steht für:
 Hofer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein altbayerisches Adelsgeschlecht, siehe Hofer von Lobenstein
 Hofer KG, Lebensmittelhandelskette in Österreich und Slowenien

Hofer ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hofer (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hofer (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hofer (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hofer (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hofer (Gemeinde Golling), Rotte in der Gemeinde Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Hofer (Gemeinde Mattsee), Weiler in der Gemeinde Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hofer (Gemeinde Heimschuh), Ortsteil von Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Höfer (Begriffsklärung)
 Hofert
 Hoffer